Deborah Swackhamer (1954-2021), chimiste américaine ;
 E. W. Swackhamer (1927-1994), réalisateur américain.